Singelturneringen vid If...Stockholm Open 2008 avgjordes mellan 6 och 12 oktober. Kvalturneringen började 4 oktober. Ivo Karlović var regerande mästare men valde att inte delta det här året.

David Nalbandian tog hem titeln genom att finalbesegra Robin Söderling, 6-2, 5-7, 6-3

Seedning

Lottning

Finalmatcher

Övre halvan

Undre halvan

Kvalturnering

Övre halvan

Undre halvan

Referenser

Externa länkar
 Officiell webbplats
 Lottning
 Lottning kval

Stockholm Open 2008